la place de la Constitution (Plaza de la Constitución), à Saint-Sébastien en Espagne ;
 la place de la Constitution à Almería en Espagne ;
 la place de la Constitution (Plaza de la Constitución), à Mexico, au Mexique ;
 la place de la Constitution (Piața Constituției), à Bucarest en Roumanie ;
 la place de la Constitution à Kiev en Ukraine.